The Incredible Hulk může být:
 Hulk (komiks) – postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 The Incredible Hulk – část amerického animovaného televizního seriálu The Marvel Super Heroes z roku 1966
 The Incredible Hulk (seriál, 1977) – americký televizní seriál z let 1977–1982
 The Incredible Hulk (seriál, 1982) – americký animovaný televizní seriál z let 1982–1983
 The Incredible Hulk (seriál, 1996) – americký animovaný televizní seriál z let 1996–1997
 Neuvěřitelný Hulk (v originále The Incredible Hulk) – americký film režiséra Louise Leterriera z roku 2008